Иваново-Вознесенская православная духовная семинария имени святителя Алексия Московского (САИВПДС) — высшее богословское учебное заведение Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, готовящее церковнослужителей и кандидатов в священнослужители.

История 
Начало профессионального религиозного образования в Ивановской епархии в постсоветский период связано с функционированием с 1996 года краткосрочных пастырско-богословских епархиальных курсов. Срок обучения составлял всего три месяца. За время своего существования курсы сделали пять выпусков своих учащихся, всего их закончили свыше 80 человек.

Из-за финансового кризиса 1998 года архиепископ Амвросий (Щуров) принял решение повременить с набором в только что зарегистрированное в управлении юстиции духовное училище, а также с подачей документов Святейшему Патриарху и председателю учебного комитета о его утверждении.

Результатом переговоров с руководством Иванова стало решение о передаче в безвозмездное пользование училищу двухэтажного здания закрытого детского сада в микрорайоне ТЭЦ-3.

6 октября 1999 года патриарх Алексий II дал благословение на открытие Ивановского духовного училища. Были набраны первые 20 студентов.

В 2000 году архиепископ Амвросий впервые обратился к патриарху Алексию II и председателю учебного комитета архиепископу Верейскому Евгению (Решетникову) с просьбой об открытии на базе училища духовной семинарии. Но в 2001 году Священный синод принял решение оставить училище в прежнем статусе, причём основную роль в этом сыграло то, что 20 % учащихся не имели полного среднего образования.

17 июля 2002 года на заседании Священного синода было принято решение об открытии семинарии.

В семинарии действует сектор заочного обучения и экстернат.

Ректоры 
 архимандрит Зосима (Шевчук) (17 июля 2002 — 21 августа 2007)
 игумен Ювеналий (Лепёшкин) (21 августа 2007 — 27 июля 2011)
 игумен Герман (Дворцов) (27 июля 2011 — 29 июля 2017)
 митрополит Иосиф (Македонов) (с 29 июля 2017)

Литература 
 Федотов А. А. Ивановское Духовное училище: современное состояние и перспективы развития // Журнал Московской Патриархии. 2002. — № 5. — С. 72-77.
 Федотов А. А. Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Духовная семинария: духовный центр епархии // Журнал Московской Патриархии. 2003. — № 6. — С. 17-19.
 Федотов А. А. Духовное образование в Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии // Вестник ИГЭУ. 2005. — Вып. 2. — С. 98—102

Примечания

Ссылки 
 http://ivanovo-seminaria.blogspot.ru/
 https://web.archive.org/web/20131029185810/http://ivepar.ru/tech/vds/seminary/